Абелардо Родригес Урданета (; Санто-Доминго, 1870—1933) — доминиканский скульптор, фотограф, художник и педагог. Он считается одним из основателей современной доминиканской скульптуры.

Ранние годы 
Урданета изучал живопись и скульптуру в мастерской Хуана Фернандеса Корредор-и-Круза, испанского художника, основателя академии в городе Санто-Доминго, действовавшей с 1883 по 1886 год. Позже он посещал мастерскую доминиканского художника Луиса Десанглеса (Сисито). Он также обучался фотографии в студиях Хули Поу и учился фотографическим и скульптурным техникам у испанского фотографа и скульптора Фрэнка Адровера Меркадаля. Он также получил наставления от Адриена Кордильи, который приехал в Санто-Доминго из Венесуэлы в 1884 году.

Карьера 
В 1898 году была опубликована его фотография Артура Б. Пеллерано Альфау, которая считается первой фотографией, опубликованной в доминиканском журнале. С 1901 года он работал в своей фотостудии и культурном центре в городе Санто-Доминго, куда приезжали политики и художники, в том числе Хосе Марти и Хостос.

В 1903 году он выполнил знаменитую скульптуру «Один из многих», изображавшей раненого солдата, оставленного на земле, в рваной одежде и с обнажённой грудью. Это одно из произведений, за которое он получил наибольшее признание в республике и в мире. В 2009 году эта скульптура была убрана из парка Галиция в связи с его реконструкцией. Согласно информации, полученной от местных властей, работа была отреставрирована, но будет перенесена в другое место.

В 1908 году при поддержке центрального правительства Урданета открыл академию рисования, живописи и скульптуры, которая помогала обучать многих молодых людей того времени. На его гравюрах воспроизведены руины, дворцы, ворота, колониальные фасады, знаменитости, банкиры, интеллектуалы и учителя.

Его творчество состояло из большого количества портретов, бюстов, статуй, монументов и рельефов, в которых он собрал важные моменты доминиканской истории, которые отражали жизнь губернаторов, знати, предпринимателей, общественных деятелей и семей того времени. Его школа работала до 1933 года, года его смерти.

Политические взгляды 
Он был активным противником первой американской оккупации. Его плакат «Invocación», на котором Доминиканская Республика представлена в виде женской фигуры с поднятыми руками и кистями, схваченными когтями орла, получил широкое распространение по всей стране.

Избранные произведения 

 El Extraviado
 Los Jugadores
 Juramento de Duarte
 Cupido
 Pedazo de costa
 Recuerdos del Sur,
 El Menphis,
 El Castini
 A la mar
 Paisaje del crepúsculo
 Barcas
 Abnegación
 La libertad de Cuba
 (El asesinato del Presidente Ramón Cáceres
 Horacio Vásquez
 Escudo Constitucional Dominicano
 La figura de Juan Pablo Duarte
 La Libertad
 La Independencia
 Invocación
 Cabeza de indio Siboney
 Los náufragos del tres de Septiembre
 El último Tributo

Ссылки 

Художники Доминиканской Республики